Neftali Difuidi (né le 3 novembre 2001) est un joueur français de basket-ball professionnel.

Biographie 
Il est formé aux clubs de Boulazac et d'Orléans Loiret Basket.

Meilleur marqueur du championnat espoir avec Boulazac pour la saison 2019-2020, il tourne dans ce même championnat à 19,9 points, 5,7 rebonds et 19,5 d'évaluation de moyenne avec le club d'Orléans lors de la saison 2020-2021 .

Il est prêté par Orléans Loiret Basket lors de la saison 2021-2022 au club de deuxième division de Saint-Quentin Basket-Ball.

Le 13 juin 2022, il signe une prolongation de contrat de deux ans avec son club formateur l’Orléans Loiret Basket jusqu’en 2024.

Clubs 
 2020-2021 :  Orléans Loiret Basket Pro A (Jeep Élite)
 2021-2022 :  Saint-Quentin Basket-Ball Pro B (Prêt)
 2022-2023 :  Orléans Loiret Basket Pro B (Pro B)

Palmarès 
 Sélectionné en équipe de France U20 Campagne 2021 .
 Meilleur marqueur du championnat Espoirs avec Boulazac en 2019-2020.

Notes et références

Liens externes 
 
 

Joueur français de basket-ball
Joueur du Saint-Quentin Basket-Ball
Naissance en novembre 2001
Joueur de Boulazac Basket Dordogne
Joueur de l'Entente Orléans